Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 170001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 4 października 2002 do 3 marca 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

170001-170100

170101-170200

170201-170300

170301-170400

170401-170500

170501-170600

170601-170700

170701-170800

170801-170900

170901-171000

Przypisy 

Lista planetoid 170001-171000